Placa commemorativa
 Placa de Dubrovnik
 Placa mare
 Placa de Petri, recipient per al cultiu de microbis
 Placa fotovoltaica
 Placa fotogràfica
 Gol de Placa, gol marcat per Pelé
 Placa de les Pioneer, tros d'alumini i or ubicat a les naus espacials Pioneer 10 i Pioneer 11
 Placa tectònica o litosfèrica, parts mòbils que formen l'escorça terrestre